Das Wort Feldhockey-Weltmeisterschaft 2002 bezeichnet:
 die Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 2002
 die Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2002